Список епископов Памплоны (Испания) с 589 по 1958 год, а затем архиепископов Памплоны с 1958 года по настоящее время:

Епископы Памплоны

VI век 
 ок. 589—592:

VII век 
 ок. 610: Juan I
 ок. 683: Atilano
 ок. 693: Marciano

IX век 
 ок. 829: Opilano
 848—860: Wilesindo
 876—914: Jimeno

XX век 
 918—922: Basilio
 922—928: Galindo
 928—947: Valentín
 ок. 971—972: Blasco I
 ок. 979: Bibas
 983—985: Julián
 981—997: Sisebuto

XI век 
 1000—1005: Eximeno
 1015—1024: Sancho «El Mayor»
 1025—1051: Sancho «El Menor»
 1052—1068: Juan II
 1070—1076: 
 1077—1083: García Ramírez, брат короля Санчо I.
 1083—1115:

XII век 
 1122: Guillermo
 1122—1142: 
 1143—1159: Lope de Artajona
 1160—1164: Sancho
 1162—1164: Pedro Compostelano
 1163: 
 1165—1166: 
 1167—1193: 
 1193—1194: Martín
 1194—1205:

XIII век 
 1205—1211: 
 1212—1215: 
 1215—1219: 
 1220—1229: , сын короля Санчо VII.
 1230—1238: 
 1241—1266: 
 1268—1277: 
 1277—1286: Miguel Sánchez de Uncastillo
 1288—1304: Miguel Periz de Legaria

XIV век 
 1310—1316: Arnaldo de Puyana
 1316—1317: 
 1317: Raul Rossellet
 1317: Miguel de Maucondiut
 1317: Semen García de Asiaín
 1318—1355: 
 1355—1356: 
 1356—1364: 
 1364—1377: Bernardo Folcaut
 1377—1390:

XV век 
 1404—1406: 
 1406—1407: Martín de Eusa
 1407—1408: Nicolás López de Roncesvalles
 1408: García de Aibar
 1408—1420: , сын короля Карла III
 1420—1425: 
 1426—1456: 
 1457—1458: Martín de Peralta II
 1458—1462: Juan Bessarion
 1462—1469: 
 1473—1491: 
 1491—1492: César Borgia (также архиепископ Валенсии и сын папы Александра VI)
 1492—1507: Antonio Pallavicino Gentili
 1507—1510:

XVI век 
 1510—1512:  (1 раз), брат короля Жана III д’Альбре и зять Чезаре Борджиа
 1512—1517: Juan Rufo
 1517—1520: Amanieu d’Albret (2 раз)
 1520—1538: 
 1538—1539: Juan Reina
 1539—1545: 
 1545—1550: 
 1550—1561: 
 1561—1573: 
 1575—1577: 
 1578—1587: 
 1588—1596: 
 1596—1600:

XVII век 
 1600—1606: 
 1606—1610: 
 1612—1620: 
 1621—1622: 
 1623—1625: 
 1625—1627: 
 1627—1637: 
 1639—1647: 
 1648—1657: 
 1658—1663: Diego de Tejada y la Guardia
 1664—1670: Andrés Girón
 1670—1683: Pedro Roche
 1683—1692: 
 1693—1698: Toribio Mier

XVIII век 
 1700—1710: Juan Iñiguez Arnedo
 1713—1716: Pedro Aguado
 1716—1725: 
 1725—1728: Andrés Murillo Velarde
 1729—1734: Melchor Angel Gutiérrez Vallejo
 1735—1742: 
 1742—1767: Gaspar Miranda Argáiz
 1768—1778: Juan Lorenzo Irigoyen Dutari
 1779—1783: 
 1785—1795: Esteban Antonio Aguado Rojas
 1795—1803:

XIX век 
 1804—1814: Veremundo Anselmo Arias Teixeiro
 1815—1829: Joaquín Javier Uriz Lasaga
 1829—1861: 
 1861—1870: Pedro Cirilo Uriz Labayru
 1875—1886: 
 1886—1899: Antonio Ruiz-Cabal y Rodríguez

XX век 
 1899—1923: José López Mendoza y García
 1923—1928: 
 1928—1935: 
 1935—1946: 
 1946—1968: Enrique Delgado y Gómez (архиепископ с 1956 г.)

Архиепископы Памплоны

XX век 
 Enrique Delgado y Gómez (1956—1968)
 Arturo Tabera Araoz (1968—1971)
  (1971—1978)
  (1978—1993)
 Fernando Sebastián Aguilar (1993—2007)

XXI век 
  (2007-…)

Списки церковных деятелей